СУБД Ред База Данных (Red Database) — современная, промышленная, сертифицированная, российская система управления базами данных с открытым кодом компании РЕД СОФТ.

СУБД Ред База Данных работает на всех основных платформах и ОС (Windows, Linux, BSD Unix, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris и т. д.), совместима с российскими ОС (РЕД ОС, Astra Linux, Альт Линукс, Rosa Linux), поддерживает многопроцессорные и многоядерные аппаратные платформы, обладает высоким быстродействием (напрямую конкурирует с такими СУБД, как Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB/2). СУБД Ред База Данных поддерживает стандарт SQL:2008 и многие возможности SQL:2016.

История 
Прародителем Ред Базы Данных можно считать сервер баз данных InterBase, история которого начиналась в 1984 году. В 2000-х годах на основе открытых исходных кодов InterBase 6.0 был создан новый проект — Firebird. СУБД Ред База Данных основана на исходных кодах Firebird, но с рядом доработок и дополнений, отвечающий требованиям ФСТЭК. Разработчики РЕД СОФТ постоянно добавляют в свою СУБД изменения, произошедшие в Firebird, и, в обратную сторону, готовят патчи для Firebird. Они плотно сотрудничают с сообществом Firebird и сами являются контрибьюторами. На картинке видны этапы развития InterBase, Firebird и Ред Базы Данных с 1984 года по настоящий момент.

Корпорация РЕД СОФТ была основана и приступила к работе в 2006 году. Одной из основных целей деятельности является разработка промышленных систем управления базами данных (СУБД).

В 2007 году корпорация РЕД СОФТ сообщает о выходе СУБД версии 2.0 и начинает официальную поддержку этой сборки в своих дистрибутивах.

В июле 2008 года выходит СУБД Ред База Данных 2.1.0. В качестве основы СУБД используется новое ядро Firebird 2.1, в котором соответственно поддерживаются все его новые возможности и расширения, а также реализован ряд новых возможностей, среди которых:
 многопоточная архитектура SuperClassic Server;
 внешние хранимые процедуры;
 полнотекстовый поиск;
 улучшенная подсистема безопасности.

В 2012 году выпущена новая версия СУБД Ред База Данных 2.5, где используется новое ядро Firebird 2.5. В этой версии сделан ряд доработок Firebird 2.5, в результате чего обеспечена стабильная и безошибочная работа СУБД под высокой нагрузкой. В ядре Ред Базы Данных версии 2.5 также реализован ряд новых возможностей сверх возможностей Firebird 2.5:
 JDBC драйвер, входящий в состав Ред Базы Данных, обеспечивает более чем двукратный рост скорости работы приложений по сравнению с оригинальным драйвером Jaybird для ряда задач;
 Добавлена возможность аутентификации пользователей с использованием учетных данных на LDAP-сервере;
 Расширена подсистема аудита.

Эта версия получила сертификат ФСТЭК на соответствие 5 классу защищенности от НСД, по 4 уровню контроля НДВ и возможности использования продукта для построения информационных систем до класса защищенности 1Г включительно и для защиты систем, обрабатывающих персональные данные до 1 класса включительно (Сертификат соответствия ФСТЭК No.2729 от 8 октября 2012 г.).

В 2015 году компания РЕД СОФТ выпустила новую версию СУБД Ред База Данных 2.6, а в конце 2017 года версию 3.0, основанную на ядре Firebird 3.0.

Признание 
В 2015 году СУБД Ред База Данных вошла в пятерку победителей проекта Минкомсвязи по направлению «Системы управления базами данных». В рамках премии «Цифровые вершины 2021» сервис «Цифровое исполнительное производство» стал победителем в номинации «Лучший государственный сервис»

Литература 
 Маркин А. В. СУБД «РЕД БАЗА ДАННЫХ». Основы SQL. Учебное пособие — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 460 c. — ISBN 978-5-4497-1605-7

Ссылки 
 Официальный сайт компании РЕД СОФТ
 Официальный сайт СУБД Ред База Данных

Примечания 

СУБД
Единый реестр российского ПО